

Населені пункти та їхні частини
 Попув — гміна в Клобуцькому повіті Сілезького воєводства
 Попув — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Попув — село в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Попув — село в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Попув — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Попув — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Попув — частина села Костшиця в гміні Мислаковіце Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Попув — частина села Базар у гміні Рибчевіце Свідницького повіту Люблінського воєводства

Примітки